Brad Segal (17 noiembrie 1935 Odobești, România - 29 martie 1995) a fost un om de știință, poet și filosof român.

A publicat, în țară și străinătate, peste 180 de lucrări științifice, a scris 45 de cursuri universitare, manuale și monografii și a scos 26 de brevete de invenții.

Dr. inginer, profesor la Facultatea de Tehnologia Produselor Alimentare din Galați acesta a fost medaliat de Comisia Internațională a Industriilor Agricole din Paris (1968).

Biografie

Studii 
Facultatea de Tehnologia Produselor Alimentare, Institutul Politehnic Galați.

Activitate profesională 
1957 - asistent la disciplina Tehnologia conservelor vegetale, Institutul Politehnic din Galați;

1959-1968 - șef lucrări, titular cursuri Tehnologia și utilajul industrializării fructelor și legumelor și Tehnologia generală a produselor alimentare;

1965 - doctor inginer în Microbiologie industrială, cu teza "Complexul enzimatic al mucegaiurilor ce se dezvoltă pe struguri", conducător prof. dr. doc. Dumitru Moțoc;

1968 - conferențiar la disciplinele Tehnologia conservării fructelor și legumelor și Tehnologia generală în industria alimentară;

1968 - secretar științific al Facultății de Tehnologia Produselor Alimentare și Tehnică Piscicolă Galați;

1971 - conducător doctorat pentru domeniul Tehnologia industriilor alimentare;

1975 - profesor universitar la Universitatea din Galați;

1985 - primește distincția de Profesor universitar evidențiat cu titlu onorific acordat de Ministerul Educației și Învățământului;

1987 - distins cu Diploma de onoare a Ministerului Educației și Învățământului pentru creativitate și eficient în învățământ;

1991 - primește Diploma Uniunii Medicale Balcanice pentru cercetarea științifică în domeniul alimentelor de protecție.

Lucrări de specialitate 
1963 - primul brevet de invenție cu tema "Procedeu de vinificare a strugurilor roșii", urmat de alte 25 de brevete din diverse domenii;

1964 - Tehnologia conservării fructelor și legumelor;

1966 - Metode rapide de analiză în industria alimentară;

1971 - Biochimia produselor alimentare;

1974 - Sterilizarea produselor alimentare;

1975 - Surse de proteine;

1979 - Diversificarea produselor alimentare horticole;

1982 - Procedee de îmbunătățire a calității și stabilității produselor alimentare;

1983 - Valoarea nutritivă a produselor agroalimentare;

1985 - Dezvoltarea creativității tehnologice;

Note

Lucrări bibliografice despre autor 
Sursa: Brad Segal 1935 - 1995

Alte surse 
Colegiul National „Brad Segal” Tulcea

Referințe 
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia“ Galați 
http://www.lib.ugal.ro/istoric_universitate/pages/segal.html?nume_vest=segal&data_nas=17%20noiembrie%201935&facultate=chimie%20alimentara 

Poeți români din secolul al XX-lea